Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1969/1970 — 34-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, для которого этот титул стал 4-м подряд.

Формат 
Формула чемпионата осталась без изменений: 10 команд играли 4-круговой турнир, по результатам которого определялись призёры. Чемпионом в 4-й раз подряд стала Дукла из Йиглавы, опередившая на 3 очка братиславский Слован и ЗКЛ Брно.

Турнирная таблица 

{|class="wikitable" style="text-align: center;font-size:100%"
!width=36|
!width=165|Команда
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
|- bgcolor=gold
| 1. ||align=left|Дукла Йиглава
|36||24||4||8||178||80||52
|- bgcolor="#dcdcdc"
| 2. ||align=left|Слован Братислава
|36||21||7||8||133||81||49
|- bgcolor="#d2b48c"
| 3. ||align=left|ЗКЛ Брно
|36||23||3||10||149||105||49
|- 
| 4. ||align=left|СОНП Кладно
|36||18||4||14||121||118||40
|-
| 5. ||align=left|Шкода Пльзень
|36||14||5||17||109||131||33
|- 
| 6. ||align=left|Спарта Прага
|36||15||2||19||155||148||32
|- 
| 7. ||align=left|Тесла Пардубице
|36||13||5||18||131||146||31
|- 
| 8. ||align=left|ВСЖ Кошице
|36||10||7||19||93||129||27
|- 
| 9. ||align=left|ХЗ Литвинов
|36||11||4||21||115||175||26
|- align=center bgcolor=#ffcccc
| 10. ||align=left|ТЕ Готтвальдов
|36||7||7||22||106||177||21''
|- 
|}

 Лучшие бомбардиры Шайбы1. Йозеф Черны (ЗКЛ) — 32 шайбы

2. Ян Гавел (Спарта) — 30

3. Вацлав Недомански (Слован) — 29Гол+пас Состав чемпиона ВратариМарцел Сакач, Иржи ЦрхаЗащитникиЯн Сухи, Ладислав Шмид, Иржи Бубла, Йозеф Горешовски, Ярослав Винш, Любомир Бауэр, Яромир ГаначикНападающиеЯрослав Холик, Иржи Холик, Ян Клапач, Ян Хрбаты, Богуслав Эберманн, Йозеф Аугуста, Марек Сикора, Франтишек Ворличек, Ян Балун, Зденек Мраз, Ярослав Мец, Иржи Водак, Душан ЖишкаТренер''' — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие 4 лучшие команды 2-й лиги, в элитную лигу вышел победитель турнира.

Ссылки 
 Сезон 1969/70 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1969 году
Спорт в Чехословакии в 1970 году
1969 год в хоккее
1970 год в хоккее